Schronisko Południowe – schronisko w Zegarowych Skałach koło Smolenia
 Schronisko Południowe – schronisko w Dolinie Dłubni